Vajna ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew G. Vajna (1944–2019), ungarischer Filmproduzent
 Gábor Vajna (1891–1946), ungarischer Politiker und Nationalsozialist